QRK est un code qui signifie : « Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? » selon le code Q.
 QRK est un code AITA pour l'aéroport d'Arcos au Brésil.

Code Q